

Patronymie 
Pollock est un patronyme porté par :
 A. J. Pollock, joueur américain de baseball ;
 Alexander Pollock, acteur canadien ;
 Channing Pollock, dramaturge, librettiste, lyriciste, écrivain et scénariste américain ;
 Charles Pollock, peintre américain ;
 Charles Pollock, designer américain ;
 Charles A. Pollock, un paléontologue canadien
 Craig Pollock, homme d'affaires britannique ;
 Daniel Pollock, acteur australien ;
 David Pollock (3 vicomte Hanworth), professeur britannique et pair héréditaire ;
 Donald Ray Pollock, écrivain américain ;
 Eliza Pollock, archère américaine ;
 Ellen Pollock (1902-1997), actrice britannique ;
 Emma Pollock, chanteuse, compositrice, parolière et guitariste écossaise ;
 Friedrich Pollock, économiste et sociologue allemand ;
 George Pollock, réalisateur de film britannique ;
 Graeme Pollock, joueur international de cricket sud-africain ;
 Griselda Pollock, critique d'art et de culture moderne et contemporain, et professeure en Histoire de l'Art et de Cultural Studies à l'université de Leeds ;
 Ida Pollock (1908-2013), romancière britannique ;
 Jackson Pollock, peintre américain du  ;
 Jamie Pollock, footballeur anglais ;
 Jean-Yves Pollock, linguiste français ;
 Linda A. Pollock, historienne et universitaire britannique ;
 Sam Pollock, administrateur sportif canadien ;
 Shaun Pollock, joueur international de cricket sud-africain.

Toponyme

Parc de Pollok, un parc.

Pollock, une municipalité du Dakota du Sud.
 Pollock, un village du comté de Sullivan, dans le Missouri.
 Pollock,  ville de la paroisse de Grant, en Louisiane.
 Les Pollock Keys, îles des Keys, archipel situé dans l'océan Atlantique au sud de la péninsule de Floride.
 Pollock Pines, une census-designated place du comté d'El Dorado, en Californie.

Cinéma 
 Pollock, un film américain de Ed Harris sur la vie de Jackson Pollock sorti en 2000.

Littérature 
 Oksa Pollock, série de littérature de jeunesse créée par Anne Plichota et Cendrine Wolf dont l'héroïne se nomme aussi Oksa Pollock.

Sport 
 Le trophée Sam-Pollock est attribué annuellement au vainqueur de la division nord de la saison régulière de la Ligue américaine de hockey.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme